Секреты и ложь ():

 Секреты и ложь — австралийский телесериал, выходивший в 2014 году.
 Секреты и ложь — американский телесериал, выходивший в 2015—2016 года, адаптация австралийского сериала.

См. также 
 Secrets & Lies — девятая серия первого сезона американского телесериала «90210: Новое поколение».
 Тайны и ложь — британский драматический фильм 1996 года.